Velorex (CNC Industrial), een Peruviaans bedrijf van gemotoriseerde driewielige voertuigen
Velorex (Tsjechië), een Tsjechisch merk van zijspannen en driewielige voertuigen.